Іващук Ананій Таламонович — Герой Соціалістичної Праці.
 Іващук Анатолій Васильович — провідний український вчений в області НВЧ напівпровідникових приладів.
 Іващук Богдан Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іващук Віктор Олегович (1995—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іващук Ірина (* 2005) — українська самбістка; чемпіонка України.
 Іващук Михайло Григорович (нар. 1950) — український журналіст, публіцист, літератор.
 Іващук Олександр — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іващук Олександр Іванович — український лікар, доктор медичних наук, професор.
 Іващук Петро Володимирович — доктор сільськогосподарських наук, Герой України.

Примітки 

Українські прізвища